Lagarfljót – rzeka we wschodniej Islandii
 Lagarfljót – jezioro we wschodniej Islandii